Лондон 1851 — 1-й міжнародний турнір в історії сучасних шахів; проходив у зв'язку з всесвітньою виставкою в Лондоні з 26 травня до 15 липня. Його організував Сент-Джорджський шаховий клуб за ініціативи Г. Стаунтона. Запрошення отримали всі відомі європейські шахісти: 
 представники Франції: П'єр де Сент-Аман і Ліонель Кізерицький. 
 Австро-Угорщини: Йоганн Левенталь і Йожеф Сен
 Росії: Олександр Петров, Карл Яніш та Ілля Шумов. 
 Німеччини: Тассіло фон Гейдебранд унд дер Лаза, Бернгард Горвіц і Карл Маєт. 

Організатори, вирішивши проводити турнір за кубковою системою, розраховували на участь 32 шахістів. Але брали участь лише 16, причому 10 з них представляли Велику Британію. Ніяк не міг приїхати зайнятий державною діяльністю прусський дипломат високого рангу Тассіло фон Гейдебранд унд дер Лаза (його замінив Адольф Андерсен, який свого часу зіграв з ним сім партій, виграв лише одну, а решту програв) . Відмовився від запрошення француз  П'єр де Сент-Аман, який, з розгромним рахунком (+6-11=4) програвши 1843 року матч Стаунтону, рідко публічно сідав за дошку. Не зміг приїхати найсильніший російський шахіст  Олександр Петров, який служив в імператорському управлінні. Інший російський шахіст Ілля Шумов погодився, але так і не приїхав. Запізнився до початку турніру ще один представник Росії — Карл Яніш. Обох замінили англійці Броуді та Е. Кеннеді. Оскільки за правилами кубкового турніру потрібен був ще один учасник, ним став шотландець Маклоу. 

Турнір проходив в будівлі Сент-Джорджського шахового клубу на Кавендіш-сквер, будинок 6. Кожний з учасників сам оплачував свої витрати. Загальний призовий фонд становив 355 фунтів стерлінгів. Глядачі мали заплатити за вхід 5 фунтів. 

Грали 16 учасників з 4 країн (спочатку планувався турнір з 32 учасниками). Турнір проходив у чотири кола. Згідно з умовами час на обдумування ходів не обмежувався, нічиї не зараховувались.

1-е коло  
8 пар учасників грали між собою матчі на більшість перемог з 3 партій, той хто програв вибував. Жеребкування пройшло без будь-якого поділу за рівнем, і в першому колі одразу зустрілися двоє з трьох слабких учасників, які потрапили на турнір через організаційні проблеми — Маклоу та Е. Кеннеді. Маклоу виграв, а в наступних двох матчах, включаючи «втішний» матч переможених, програв всі вісім партій. 

Кізерицький, програвши Андерсену та втративши можливість отримати навіть останній, восьмий приз, не полишив турнір, а став проводити проти учасників турніру та інших шахістів «легкі» (товариські) партії. У тому числі він виграв дев'ять партій проти Андерсена при п'яти поразках і двох нічиїх, але одну зі своїх перемог Андерсен здобув, пожертвувавши слона, двох тур і ферзя. Ця партія стала знаменитою як «безсмертна».

2-е коло  
 4 пари переможців 
 Грали матчі до 4 перемог (на більшість перемог із 7 партій).

3-є коло  
 Переможці 2-о кола грали між собою, переможені — між собою (до 4 перемог).

Матчі за 1-й приз

Матчі за 5-й приз

4-е коло  
3 матчі до 4 перемог кожний.

Матч за 1-й приз 
 У матчі за 1-й і 2-й призи брали участь шахісти, які не програли до цього жодного матчу.

Матч за 3-й приз 
 3-й і 4-й призи розіграли шахісти, які вперше програли свої матчі в 3-му колі.

Матч за 5-й приз 
 У матчі за 5-й і 6-й призи грали шахісти, які програли в 2-му колі, але виграли в 3-му.

Фінальний результат  
 1. А. Андерсен 
 2. М. Вайвілл
 3. Вільямс 
 4. Г. Стаунтон
 5. Й. Сен
 6. X. А. Кеннеді 
 7. Б. Горвіц
 8. Маклоу

Примітки

Література  
 Staunton H.The chess tournament. London, 1852. (на сайті Google books) 
  Греков Н. І. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 16—18.
 
 Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 125. — 120 000 экз.
 Шахматы : энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 221. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання  
 Партії турніру  на сайті PgnMentor.com

Лондон (шаховий турнір)
1851 у шахах
Травень 1851
Липень 1851